De Gauliga Pommern 1942/43 was het tiende voetbalkampioenschap van de Gauliga Pommern. LSV Stettin werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club in de eerste ronde uitgeschakeld werd door Berliner SV 92.

Eindstand

Groep West

Groep Oost

Finale
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues

Gauliga Pommern
Duits competitievoetbal 1942/43